Bartolomeüs (apostel)
Bartholomeus I van Constantinopel
Bartholomeus (restaurant), een restaurant in Heist
Bartholomeusnacht, in 1572, ook wel genaamd de (Parijse) bloedbruiloft
Willem Victor Bartholomeus, Nederlands organist